Herbert Franke (1911–2011) német sinológus
 Herbert W. Franke  (1927–2022) Herbert Werner Franke osztrák sci-fi-író